Рена́т Нурулла́евич Атау́ллин (род. 2 мая 1965, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский футболист, полузащитник. Мастер спорта СССР.

Карьера 
Свою футбольную карьеру Ренат начал в молодёжной команде «Динамо». С 1982 по 1983 год он играл за фарм-клуб москвичей «Динамо» из Каширы, проходя армейскую службу. Команда выступала во второй лиге и там Атауллин сыграл 13 матчей и забил 3 гола. С 1984 по 1985 год Ренат играл за основной состав «бело-голубых», проведя в высшей лиге 52 матча и забив 1 мяч. В чемпионате он дебютировал 14 апреля 1984 года в матче 6-го тура против «Шахтёра». В том же году Атауллин стал победителем Кубка СССР, в финале «Динамо» в дополнительное время выиграло у «Зенита» со счётом 2:0.

В 1986 году перешёл в московский «Спартак». За сезон сыграл 15 матчей. После этого ушёл в «Локомотив» и сыграл за «железнодорожников» 80 матчей, забив 1 гол.

В мае 1989 года Ренат перешёл в «Торпедо». С ним Атауллин стал финалистом Кубка СССР. По окончании сезона он и Николай Писарев подписали контракты со швейцарским клубом «Винтертур». В 1992 году они вернулись в Россию. Ренат провёл один сезон в дубле «Динамо», а в 1993 году стал игроком тульского «Арсенала». Сезон 1994 года пропустил из-за конфликта с руководством «оружейников».

После этого играл за «Сокол-ПЖД», «Мунайши» и «Сатурн».

После завершения карьеры он играл за команду ветеранов «Спартака». С 2004 по 2006 год был вице-президентом мини-футбольного клуба «Арбат».

С 2014 года работает в московском «Локомотиве» заместителем генерального директора академии по молодёжным вопросам.

Достижения 
  «Динамо»
 Обладатель Кубка СССР: 1984

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Динамо» Кашира
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Винтертур»
Игроки ФК «Динамо-2» Москва
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Каспий» Актау
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Мастера спорта СССР